El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports fou un dels departament ministerials en els quals es dividí el govern d'Espanya. El maig de 1996, en la formació de la VI Legislatura sota la presidència de José María Aznar (Partit Popular), fou creat el Ministeri d'Educació i Cultura a partir de les competències dels extints Ministeris d'Educació i Ciència i Cultura. L'abril de l'any 2000, en la formació de la VII Legislatura, fou reanomenat Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, passant les competències en ciència que tenia el Ministeri d'Educació al nou Ministeri de Ciència i Tecnologia.

En les dues legislatures d'existència d'aquest ministeri fou ocupat per Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy Brey i María del Pilar del Castillo Vera.

A l'inici de la VIII Legislatura l'any 2004 aquest macroministeri fou dissolt i les seves competències foren novament dividides.

Vegeu també 
 Ministeri d'Educació d'Espanya
 Ministeri de Cultura d'Espanya

Educació a Espanya
Esport a Espanya
Educació, Cultura i Esports